Quadratura numerica – in matematica, serie di metodi che stimano il valore di un integrale definito
Quadratura di Gauss – gruppo di formule di quadratura numerica
Quadratura di Romberg – gruppo di formule di quadratura numerica
Quadratura – in astronomia, posizione orbitale di un pianeta con un angolo di 90° rispetto al Sole e alla Terra
Quadratura – in astrologia, posizione corrispondente ad una distanza angolare tra due pianeti di 90°
Quadratura – tecnica pittorica
Quadratura del cerchio – problema classico della geometria
Modulazione di ampiezza in quadratura – nelle telecomunicazioni, tecnica di modulazione